A categoria mais de 73 kg feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2015, disputado na Arena Traktor, em Tcheliabinsk, na Rússia, nos dias 15 e 16 de maio.

Medalhistas

Resultados
Legenda
DQ — Ganhou por desqualificação
R - Venceu a competição pela parada do árbitro

Fase final

Metade superior

Metade inferior

Feminino